Есфирь (Эсфирь) может означать:
 Есфирь — женское имя.
 Есфирь — книга Танаха.
 Есфирь — астероид.